* 
 Александров, Анатолий Анатольевич (1934—1994) — советский и российский литературовед.
 Александров, Анатолий Андреевич (1929—2014) — советский и российский историк, писатель.
 Александров, Анатолий Иванович (1911—1997) — советский журналист, краевед, учитель.
 Александров, Анатолий Ильич (род. 1967) — российский боксёр.
 
 Александров, Анатолий Николаевич (1888—1982) — советский композитор.
 Александров, Анатолий Петрович (1903—1994) — советский физик.
 Александров, Анатолий Сергеевич (1899—1979) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.